Синявська сільська рада — Київська область, Рокитнянський район
 Синявська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район
 Синявська сільська рада — Чернігівська область, Менський район